Вараклянский район () — бывший административный район Латвийской ССР.

Создан 31 декабря 1949 году декретом президиума Верховного Совета Латвийской ССР за создание районов. Вараклянский район был образован путем объединения территорий Виланского уезда, городов Варакляны и Баркавы, части Галенской волости, Стирниенской волости, Вараклянской волости, части Мадонского уезда и волости Меирану. Центр района город Варакляны. С 1952 по 1953 год Вараклянский район входил в состав Даугавпилсской области. 26 июня 1951 года ликвидирован сельсовет Черчиниеку. 26 июля 1951 году ликвидирован сельсовет Берзкалниеку. 14 июня 1954 года ликвидированы сельсоветы Борбалю, Дегумниеку, Касалиешу, Кристелю, Маурану, Стикану, Строду и Сумниеку.

30 марта 1956 года Вараклянский район был ликвидирован, территория района была включена в состав Мадонского и Вильянского района На момент ликвидации Вараклянский район включал в себя 1 город и 18 сельсоветов.

Источники 
 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9
 Latvijas PSR administrativi-teritorialais iedalījums. 1950. g., Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga 1950

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 1956 году
Районы Латвии